kiełki – produkt spożywczy
 Kiełki – wieś w Polsce (woj. mazowieckie, gmina Baboszewo)
 Kiełki – jedna z nazwa jeziora Chełchy w woj. warmińsko-mazurskim

Zobacz też 
 kiełkowanie